Jméno Jan Tománek nosí více osob:

 Jan Tománek (atlet) – český atlet
 Jan Tománek (handbiker) (* 1987) – český handicapovaný cyklista
 Jan Tománek (jezdec rallye) (* 1973) – český rallyový jezdec
 Jan Tománek (režisér) (* 1978) – český režisér a spisovatel
 Jan Sarkandr Tománek (1947–2017) - český malíř, grafik, ilustrátor
 Jan Tománek (tanečník) (* 1971) – český tanečník, trenér a porotce sportovního tance
 Johann Tomanek (1818–1876) – moravský politik z dob Rakouska-Uherska